Аржантне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на південний схід від Парижа, 90 км на північний захід від Діжона, 45 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Аржантне на сайті французького Національного інституту географії
 Аржантне на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аржантне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна